Atta (gènere), gènere de formigues del grup dels mirmicins
 Tit Quint Atta, poeta còmic romà del segle II aC
 Mohammed Atta (1968 – 2001) pilot suïcida durant els atacs contra les Torres Bessones de l'11 de setembre de 2001
 Hashim al-Atta (? - 1971), militar sudanès d'ideologia comunista
 John Atta Mills (Tarkwa, 1944 - Accra, 2012), polític ghanès 
 Azer Youssef Atta nom de naixement de ** Ciril VI (Damanhur, Egipte, 1902 - 1971), Papa i el Patriarca Copte (1959-1971)